Wulfsige est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

 Wulfsige est archevêque d'York entre 808 et 837.

 Wulfsige est évêque de Londres entre 900 et 909.

  est évêque de Lichfield entre 857 et 869.
  est évêque de Lichfield de 1039 à 1053.

  est évêque de Sherborne entre 879 et 900.
  est évêque de Sherborne entre 939 et 964.
  est évêque de Sherborne de 993 à 1002.

 Wulfsige Comoere est évêque de Cornouailles entre 959 et 990.

Anthroponyme anglo-saxon